

Cinema 
 Gran varietà – film italiano a episodi del 1954 diretto da Domenico Paolella

Radio 
 Gran varietà – trasmissione radiofonica andata in onda su Radiodue dal 1966 al 1979

Televisione 
Gran varietà – programma televisivo di Rete 4 del 1983
Il gran varietà – programma televisivo di Rai 1 del 2019

Teatro 
 Gran varietà Brachetti – spettacolo teatrale dell'attore Arturo Brachetti